Zé Mário (futebolista) — ex-futebolista brasileiro
Zé Mário (basquetebolista) — ex-basquetebolista brasileiro
Zé Mário (político) - político brasileiro.

Ze Mario